Григорий Жученко:
 Жученко, Григорий Михайлович (более известен как Яр Славутич; 1918—2011) — украинский поэт и переводчик.
 Жученко, Григорий Прокофьевич (1922—2016) — Герой Советского Союза.